Leffe: municipi de la província de Bèrgam (Itàlia)
 Leffe: un barri a la riba dreta del mosa a Dinant (Bèlgica)
 Fonds de Leffe o Leffe, un afluent del Mosa.
 Abadia de la Mare de Déu de Leffe una abadia de Premonstratencs a Leffe (Dinant)
 Leffe un cervesa industrial inspirada en les cerveses d'abadia d'antany